Van Leeuwenhoekpark (Delft)
 Van Leeuwenhoekpark (Haarlem)